Frankfurt je jméno německých měst:
 Frankfurt nad Mohanem, město v Hesensku, bývalé svobodné říšské město a spolkový stát Německého spolku
 Frankfurt nad Odrou, město v Braniborsku

další významy 
 městský region Frankfurt
 metropolitní region Frankfurt / Rhein-Main

části obcí:
 Frankfurt v Markt Taschendorf, v okrese Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim v Bavorsku
 Frankfurt ve Wanzleben, v okrese Börde v Sasko-Anhaltsku

dějinné významy

historická území se sídlem ve Frankfurtu nad Mohanem:
 velkovévodství Frankfurt v Rýnském spolku (1810 – 1813)
 zemský okres Frankfurt pruské provincie Hesensko-Nasavsko (1885 – 1910)

historická území se sídlem ve Frankfurtu nad Odrou:
 vládní obvod Frankfurt pruské provincie Braniborsko (1815 – 1945)
 Frankfurt jeden z krajů NDR

příjmení 
 Harry Gordon Frankfurt (* 1929), filozof Princetonské univerzity

Frankfort 
Frankfort, dříve v angličtině užívané jméno pro německá jména Frankfurt se zachovalo v osadách založených německými vystěhovalci v USA:
 Frankfort (Illinois)
 Frankfort (Indiana)
 Frankfort (Jižní Dakota)
 Frankfort (Kentucky) – hlavní město amerického státu Kentucky
 Frankfort (Michigan)
 Village of Frankfort, New York
 Town of Frankfort, New York
 Frankfort, Ohio
 Frankfort, Wisconsin
a v Africe:
 Frankfort, Jižní Afrika

Externí odkazy